I39 ou I-39 peut faire référence à :
 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-39, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 39, une autoroute américaine reliant Normal à Wausau.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres